Mesones de Isuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mesones de Isuela (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mesones de Isuela (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar